Мередіт Макґрат і Лариса Савченко були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Савченко, яка виступала в парі з Катріною Адамс.

Адамс і Савченко в півфіналі поступились парі Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва.

Ліндсі Девенпорт і Яна Новотна виграли титул, перемігши у фіналі пару Фернандес і Звєрєва з рахунком 6–2, 3–6, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 WTA German Open 1997 Doubles Draw

1997
Тур WTA 1997